Schlank ist der Name von:

 Schlank-Segge, eine mehrjährige, krautige Pflanze
 Peter Schlank (* 1949), slowakischer Skisprungtrainer und Skisprungfunktionär
Siehe auch:
 Schlanke

Siehe auch: